Грантиньш — фамилия.
 Грантиньш, Линардс (род. 1950) — диссидент и общественный деятель, один из основателей организации Хельсинки-86.
 Грантиньш, Янис (1909—1974) — советский и латвийский актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.